Hayward (Califórnia)
 Hayward (Minnesota)
 Hayward (Missouri)
 Hayward (Wisconsin)

Pessoas 
 Gordon Hayward (1990–), basquetebolista norte-americano
 Tony Hayward
 Susan Hayward

Outros 
 11718 Hayward

Desambiguação
Desambiguações de topônimos